Le Voile des illusions est le titre français de plusieurs adaptations de La Passe dangereuse () de Somerset Maugham :
 Le Voile des illusions, un film américain de Richard Boleslawski sorti en 1934 ;
 Le Voile des illusions, un film sino-américain de John Curran sorti en 2006.